

Geografia
Dietrich – un comune degli Stati Uniti d'America, nello stato dell'Idaho

Onomastica
Dietrich – forma tedesca del nome proprio di persona Teodorico

Persone
Albert Dietrich (1829-1908) – compositore, direttore d'orchestra e pianista tedesco
Albert Gottfried Dietrich (1795-1856) – botanico tedesco
Amalie Dietrich (1821-1891) – botanica tedesca
Christian Wilhelm Ernst Dietrich, detto Dietricy (1712-1774) – pittore tedesco
Dietrich I di Metz, o Teodorico I di Metz (...–984) – vescovo franco
Dietrich di Oldenburg, o Teodorico di Oldenburg, detto il Fortunato ((1398 circa–1440) – signore feudale della Germania del Nord
Dietrich von Altenburg (...–1341) – diciannovesimo Gran Maestro dell'Ordine Teutonico
Erwin C. Dietrich (1930-2018) – regista, produttore cinematografico e attore svizzero
Evan Dietrich-Smith (1986) – giocatore di football americano statunitense
Günter Dietrich (1911-1972) – geografo tedesco
Josef Dietrich (1892-1966) – generale tedesco
Marlene Dietrich (1901-1992) – attrice e cantante tedesca naturalizzata statunitense
Peter Dietrich (1944) – ex calciatore tedesco
barone Philippe-Frédéric de Dietrich (1748-1793) – politico e scienziato francese
Robert Dietrich (1986-2011) – hockeista su ghiaccio tedesco
Walter Dietrich (1902-1979) – calciatore e allenatore di calcio svizzero
Wendel Dietrich (1535-1622) – intagliatore, ebanista e architetto tedesco
Wilfried Dietrich (1933-1992) – lottatore tedesco

Altro
Lorraine-Dietrich – ex casa automobilistica franco-tedesca